

Geografia

Austria 
 Floing – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Francja 
 Floing – gmina